|-
| 124001 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124002 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124003 - ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124004 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124005 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124006 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124007 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124008 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124009 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124010 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124011 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124012 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124013 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124014 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124015 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124016 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124017 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124018 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124019 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124020 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124021 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124022 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124023 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124024 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124025 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124026 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124027 - ||  || 19 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124028 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124029 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124030 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124031 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124032 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124033 - ||  || 29 martie 2001 ||  || 
|-
| 124034 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124035 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124036 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124037 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124038 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124039 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124040 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124041 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124042 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124043 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124044 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124045 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124046 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124047 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124048 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124049 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124050 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124051 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124052 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124053 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124054 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124055 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124056 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124057 - ||  || 30 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124058 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124059 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124060 - ||  || 20 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124061 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124062 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124063 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124064 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124065 - ||  || 25 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124066 - ||  || 31 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124067 - ||  || 31 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124068 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124069 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124070 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124071 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124072 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124073 - ||  || 13 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124074 - ||  || 15 aprilie 2001 || Kanab || 
|-
| 124075 Ketelsen ||  || 15 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 124076 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124077 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124078 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124079 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124080 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124081 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124082 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124083 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124084 - ||  || 17 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 124085 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124086 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124087 - ||  || 23 aprilie 2001 ||  || , 
|-
| 124088 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124089 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124090 - ||  || 23 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124091 - ||  || 27 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 124092 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124093 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124094 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124095 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124096 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124097 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124098 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124099 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124100 - ||  || 30 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-